Al-Múndir puede referirse a:
Al-Múndir de Córdoba, emir de al-Ándalus
Múndir I, rey de la taifa de Zaragoza
Múndir II, rey de la taifa de Zaragoza
Al-Múndir de Lérida, rey de la taifa de Lérida